Елемент като част от нещо може да се отнася за:

Химия 
 Химичен елемент – просто вещество, чиито атоми не могат да бъдат разделени или превърнати в други атоми чрез химични средства
 Редкоземен елемент – група от 17 химични елемента (15-те лантаноида, скандий и итрий)
 Синтетичен елемент (също изкуствен елемент) – химичен елемент, който не се намира в природата и може да бъде синтезиран (елементите с атомни номера от 95 нагоре)
 Трансуранов елемент – химични елементи с атомен номер, по-голям от този на урана (92)
 Свръхтежък елемент – трансуранов елемент, но в някои случаи това понятие обхваща само химичните елементи с атомен номер над 100
 Многоизотопен елемент – химичен елемент, който в природата има повече от един изотоп
 Радиоактивен елемент – химичен елемент, на който всички изотопи са радиоактивни; по-общо радиоактивният елемент има поне един радиоактивен изотоп

Електротехника 
 Индуктивен елемент – спирален пасивен електрически елемент с два извода с постоянна или регулируема стойност на индуктивността
 Галваничен елемент – източник на електроенергия, в който възниква електрическо напрежение и протича електрически ток в резултат на химична реакция
 Елемент на Гроув – галваничен елемент с анод от цинк в сярна киселина и катод от платина в азотна киселина
 Елемент на Даниел – галваничен елемент с анод от цинк в цинков сулфат и катод от мед в меден сулфат
 Мангано-цинков елемент (също елемент на Лекланше) – първичен химичен източник на ток, в който катодът е манганов диоксид, а анодът е от цинк
 Елемент на Пелтие – електрически елемент, на който при подаване на електрически ток едната страна се охлажда, а срещуположната се нагрява
 Елемент на Зеебек – електрически елемент, който при поддържане на разлика в температурата на двете срещуположни страни конвертира топлинната енергия в електрическа
 Горивен елемент – електрохимично устройство, което преобразува химичната енергия на окисляването на дадено гориво в електрическа енергия

Атомна енергетика 
 Топлоотделящ елемент – главният конструктивен елемент на активната зона на хетерогенен ядрен реактор, съдържащ ядрено гориво

Математика 
 Елемент – обект от математическо множество
 Логически елемент – логическа операция, изпълнявана на един или повече двоични входове, която произвежда единичен двоичен изход
 Неутрален елемент – в алгебрата, неутралният елемент не променя другия операнд
 Обратен елемент – в алгебрата, разликата от два обратни елемента е равна на неутрален елемент

Друго 
 Машинен елемент – всеки отделен компонент на машина (болт, ос, лагер и т.н.)

Вижте също 
 „Елементи“ – математически трактат, написан от древногръцкия математик Евклид
 „Петият елемент“ – научнофантастичен филм от 1997 година
 Конструкция – съвкупност от взаимно свързани елементи